Fort comme la mort peut désigner :

 Fort comme la mort, un roman de Guy de Maupassant, publié en 1889.
 Fort comme la mort, un téléfilm de Gérard Chouchan, adapté du précédent et diffusé en 1982.